Marvin César Torrentera Rivera (1971. február 25. –) mexikói nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása villamosmérnök.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2006-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
2008-ban a FIFA bejelentette, hogy a Dél-Afrikai rendezésű, a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság lehetséges játékvezető-partbírók átmeneti listájára jelölte. A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

Dél-Afrika rendezi a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság, valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra döntő küzdelmeit, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. 2010-ben Benito Archundia, 2014-ben Marco Rodríguez játékvezető egyik, állandó segítőjeként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 6.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek